Göran Engström kan avse någon av följande personer:
Göran Engström (författare), 1946–2016, journalist och författare
Göran Engström (politiker), centerpartist och skogsbrukare från Kopparbergs län, se Lista över ledamöter av Sveriges riksdag 1988–1991

Referenser